Charles Duvernoy ist der Name folgender Personen:

* Charles Duvernoy (Klarinettist) (1766–1845), französischer Klarinettist und Komponist
 Charles-François Duvernoy (1796–1872), französischer Opernsänger (Bassbariton)
 Charles Léopold Eberhard Duvernoy (1774–1850), französischer Historiker